Dent kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dent (ö),

Storbritannien 

 Dent, ort i Cumbria, England,

USA 

 Dent (ort i USA, Ohio), Hamilton County, 
 Dent (ort i USA, Minnesota), Otter Tail County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar